Сезон 2022/23 на ОФГ Варна се състои от две групи („А“ ОГ Варна и „Б“ ОГ Варна).

„А“ ОГ Варна

Отбори

Класиране

„Б“ ОГ Варна

Отбори

Класиране

Източници 
 Инфо за сезон 2022/23 в bulgarian-football.com

2022/23
Сезон 2022/23 във футбола